В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Dallas 1989, що проходив у рамках Туру WTA 1989, Мері Джо Фернандес і Бетсі Нагелсен виграли титул, у фіналі перемігши пару Еліз Берджін і Розалін Феербенк 7–6, 6–3.

Сіяні пари 

 Мері Джо Фернандес /  Бетсі Нагелсен (чемпіонки)
 Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (фінал)

 Ліз Грегорі /  Гретчен Раш (півфінал)
 Аранча Санчес /  Андреа Темашварі (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Dallas